Chicorée de Belgique est un nom vulgaire qui peut désigner deux sortes de plantes cultivées :

 La Chicorée endive (Cichorium endivia L.), l'« endive vraie » de botanistes,
 La Chicorée de Bruxelles (Cichorium intybus var. foliosum) qui donne, entre autres, l'endive, chicon ou witloof des étales.

Nom de plante ambigu